Gennésaret est une communauté catholique née en 1980.

Historique 
Le  l’évêque d’Évry reconnait « Gennésaret » comme association privée de fidèles, et en approuve les statuts. De plus, la communauté est affiliée à l’Ordre du Carmel depuis le .

Le nom provient de l'Évangile de Matthieu 14, 34-36  « Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Gennésaret. Les gens de l’endroit, l’ayant reconnu, mandèrent la nouvelle à tout le voisinage, et on lui présenta tous les malades : on le priait de les laisser simplement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui touchèrent furent sauvés. » 

La Communauté a organisé un grand festival à l'occasion de ses trente ans.

Vocation 

Les membres de la communauté Gennesaret, célibataires ou mariés, ou consacrés, vivent totalement ou partiellement dans des maisons de taille familiale, pour vivre une spiritualité tournée vers la guérison intérieure.

Ils organisent également des retraites, des week-ends de récollections, des semaines de sessions familiales.

Localisation 

La communauté est répartie en cinq maisons  :

 Le Clos Saint-Joseph à Richarville dans l'Essonne
 Sainte-Thérèse à Poilly-lez-Gien dans le Loiret
 Ephphatha au Teil dans l'Ardèche
 Notre-Dame-des-Tout-Petits à Cholet en Maine-et-Loire
 La Sainte-Famille à Thomery en Seine-et-Marne

Auprès des membres engagés dans chaque maison, vivent des membres « compagnons » qui vivent la spiritualité de la communauté. Ils partagent avec eux des temps de prière, de partage, d’activités et de fête.

Notes et références

Liens externes 
  Gennésaret communauté catholique

Association ou organisme lié au catholicisme